Fittipaldi Automotive je nekdanje britansko moštvo Formule 1, ki sta ga ustanovila Wilson in Emerson Fittipaldi, dvakratni svetovni prvak Formule 1, ter je dirkalo med sezonama  in . V tem času so nastopili na 119. dirkah ter osvojili 54 prvenstvenih točk.  Najuspešnejša sezona za Fittipaldi Automotive je bila sezona 1978, ko so z 17-imi točkami v konstruktorskem prvenstvu zasedli sedmo mesto. Moštvu je uspelo doseči tri uvrstitve na stopničke, Emerson Fittipaldi za drugo mesto na domači Veliki nagradi Brazilije 1978 in tretje mesto na Veliki nagradi zahodnih ZDA 1980 ter Keke Rosberg za tretje mesto na Veliki nagradi Argentine 1980

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Prvenstvene dirke

Neprvenstvene dirke

Konstruktorji Formule 1
Fittipaldi
Športna moštva, ustanovljena leta 1975
Športna moštva, razpuščena leta 1982